Бычий Лог, Лог Бычий
Лог Бычий — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай
Бычий Лог — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области